32-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 8 марта по 6 декабря 1970 года. Победителем турнира стал ЦСКА.

Класс «А»

Высшая группа «А». Итоговая таблица

Дополнительные матчи 

Лучший бомбардир — Гиви Нодия («Динамо» (Тб)) — 17 голов в 27 матчах.

Первая группа «А». Итоговая таблица 

На Чемпионате СССР 1970 года прежняя вторая группа класса «А» была разбита на две группы:
 первая группа (название освободилось, так как первая группа стала называться высшей);
 вторая группа.

Вторая группа «А»

1 зона

2 зона

3 зона

Класс «Б»

1 зона РСФСР

2 зона РСФСР. Финал

3 зона РСФСР

4 зона РСФСР

УССР

Финал за 1 — 14 места

Финал за 15 — 27 места

Казахстан

Средняя Азия

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона